Nardone ist der Familienname folgender Personen:

 Beniamino Nardone (1877–1963), italienischer katholischer Bischof
 Benito Nardone (1906–1964), uruguayischer Politiker, 1960 bis 1961 Staatspräsident
 Giorgio Nardone (* 1958), italienischer Psychotherapeut und Psychologe